ABN AMRO World Tennis Tournament 2005 — 33-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Роттердам, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2005 году турнир прошёл с 14 по 20 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Ллейтон Хьюитт
 Парный турнир —  Пол Хенли /  Радек Штепанек

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роджер Федерер обыграл  Ивана Любичича со счётом 5-7, 7-5, 7-6(5).
 Федерер выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 24-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Любичич сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р. Федерер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Б. Улиграх
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С. Грожан
| RD1-score03-1=65
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= С. Вавринка
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Т. Бердых
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Р. Сёдерлинг
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ф. Вердаско
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Н. Давыденко
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Т. Хенмен
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Н. Кифер
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М. Льодра
| RD1-score11-1=64
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= П. Весселс
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=2
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Анчич
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Т. Дент
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= О. Рохус
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Ф. Лопес
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=64
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Федерер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= С. Вавринка
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т. Бердых
| RD2-score03-1=68
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Н. Давыденко
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Т. Хенмен
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М. Льодра
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М. Анчич
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= О. Рохус
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Федерер
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= Н. Давыденко
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Т. Хенмен
| RD3-score03-1=65
| RD3-score03-2=64
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= М. Анчич
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Федерер
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= М. Анчич
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих''' обыграли  Павла Визнера /  Цирила Сука со счётом 6-4, 4-6, 6-3.
 Рам выиграл 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эрлих выиграл 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 ABN AMRO World Tennis Tournament
 ATP Тур 2005
 ATP International Gold

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Нидерланды
Теннис
Февраль 2005 года
2005